Кубок африканських націй 1988 року — 16-та континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 13 по 21 березня 1988 року у Марокко. Всього було зіграно 16 матчів, в яких забито 23 м'ячі (в середньому по 1,44 м’яча за матч). Збірна Камеруну вдруге стала чемпіоном Африки, подолавши у фінальному матчі збірну Нігерії з рахунком 1:0.

Учасники 
За результатами кваліфікації місце у фінальному розіграші здобули такі команди (число в дужках показує вкотре команда брала участь у фінальному турнірі африканської першості):
  (11) — кваліфікований автоматично як чинний чемпіон.
  (7)
  (7)
  (7)
  (6)
  (6)
  (6) — кваліфікована автоматично як господар.
  (2)

Груповий етап

Група A

Група B

Плей-оф 
{| width="100%" border=0
|- align="left"
|

Бомбардири 

1988
1988 у футболі
Міжнародні футбольні змагання у Марокко
Березень 1988